Группа компаний Цзюсань (Chinese: 九三粮油工业集团有限公司（简称：九三集团）) — китайская государственная  маслоперерабатывающая и продовольственная корпорация, является одной из государственных холдинговых компаний пищевой промышленности Китая. Jiusan Group является одним крупнейших в Китайской Народной Республике переработчиков сои. Активы компании оцениваются в 20 млрд. юаней.

Общие сведения 
Группа компаний Цзюсань одним из 151 государственных сельскохозяйственных предприятий в Китае.  Основным продуктом переработки является соя, из которой компания производит соевое масло, а также продукты глубокой переработки, в том числе и БАД из сои. Кроме того, компания также занимается производством подсолнечного, рапсового и льняного масла.

На сегодняшний день в компании работает около 2770 человек, а ежегодно перерабатывается около 12 млн. тонн сои. Из которых производит 2 млн. 200 тыс. соевого масла, 9 млн. 600 тыс. продуктов из соевого белка. Ежегодный объём реализации продукции составляет 45 млрд. юаней, общий объём импортно-экспортной деятельности составляет 6 млрд. долларов США.

Бренд Цзюсань 11 раз входил в список "500 лучших брендов Китая", на сегодняшний день стоимость бренда оценивается в 37,6 млрд. юаней.

Экономические показатели 
По своим экономическим показателям компания входит в список самых крупных компаний КНР. С 2005 года компания постоянно входит в перечень "500 лучших компаний КНР". В списке 500 производственных компаний Китая, компания занимает 235 место.  Начиная с 2003 года высшие государственные деятели посещали компанию, в том числе Председатель КНР Си Цзинпин, премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян и другие.

Примечания 

ООО Цзюсань
Группа компаний Цзюсань
Пищевые компании Китая
Продовольственные компании